Almost a Hero – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin S. Porter
Almost a Hero – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
Almost a Hero – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Powers Picture Plays
Almost a Hero – cortometraggio del 1915 diretto da Ulysses Davis
Almost a Hero – cortometraggio del 1919 prodotto dalla Southern California Production Company